El término Baron puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Baron, población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard.
 Baron, población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda.
 Baron, población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Oise.
 Baron, comuna francesa de Borgoña, departamento de Saona y Loira.

Autores de nombres científicos 
 Baron - P.Alexis Baron
 R.Baron - Richard Baron 1847-1907

Miscelánea 
 Baron, avioneta utiliaria bimotor avión de pistón, desarrollada por Beech Aircraft Corporation.
 Baron, convención del juego bridge.
Barón, título nobiliario europeo.